Avtomobilske oznake držav po svetu.

(*) - propadle države

Avtomobilizem